Fallen ängel kan syfta på:

Fallen ängel (1999) – en bok av Michael Connelly från 1999, originaltitel Angels Flight
Fallen ängel (2010) – en bok av Becca Fitzpatrick från 2010, originaltite Hush, hush
Fallen ängel (film) – film från 1945 i regi av Otto Preminger, originaltitel Fallen Angel

Se även
 Fallna änglar – ett äventyr till rollspelet Kult
Fallen Angel – ett studioalbum med det brittiska rockbandet Uriah Heep
Angels Fall First – ett debutalbum av det finska rockbandet Nightwish